Horsham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Horsham, Australien, 
 Horsham Rural City, Victoria,

Storbritannien 

 Horsham, ort, England, West Sussex, 
 Horsham, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England
 Horsham District – ett distrikt i West Sussex, England
 Horsham St Faith – en ort i Norfolk, England

USA 

 Horsham, Pennsylvania, Montgomery County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar